Libertella ist der Familienname folgender Personen:

 Héctor Libertella (1945–2006), argentinischer Autor 
 José Libertella (1933–2004; auch Pepe Libertella), italo-argentinischer Bandoneonspieler, Bandleader, Arrangeur und Komponist